Condado de Schuyler es el nombre de 3 condados de Estados Unidos:

 Condado de Schuyler: Condado de Illinois;
 Condado de Schuyler: Condado de Misuri;
 Condado de Schuyler: Condado de Nueva York.